Recruitment Process Outsourcing – outsourcing procesów rekrutacyjnych
 Recovery Point Objective 
 regionalny program operacyjny (zobacz też ZPORR)
 Rochester Philharmonic Orchestra – Orkiestra Filharmoniczna z siedzibą w Rochester
 Royal Philharmonic Orchestra – Królewska Orkiestra Filharmoniczna z siedzibą w Londynie
 Rzecznik Praw Obywatelskich
 miotacz ognia RPO Ryś
 miotacz ognia RPO Trzmiel